Trois-Mai ou III-Mai ou 3-Mai, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

3 mai,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonymes 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France : 

 À Freyming-Merlebach en Moselle, c'est la date de la fête nationale polonaise, anniversaire de la Constitution polonaise du 3 mai 1791, qui est ainsi rappelée afin d'honorer les nombreux Polonais qui ont travaillé dans les mines de charbon locales.
 Mohon dans le Morbihan : évènements non connus.

Au Canada :
 
 À Rawdon : évènement non connu par la Commission de toponymie.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, comme :

En espagnol, « 3 de Mayo » ou « Tres de Mayo »
 Au Mexique : événements non connus
 (Calle) 3 de Mayo, à Chimalhuacán, dans l'État de Mexico.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Odonymes français dont le quantième est en lettres

Néant
Odonymes français dont le quantième est en chiffres

Odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
03